Serie B 1971-1972 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie B 1971-1972 – edizione del campionato di pallacanestro femminile italiano
 Serie B 1971-1972 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano